Laura (voornaam)
 Laura (taal)
 Laura (klooster)
 LAURA (hoorimplantaat)
 Laura (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen


Vernoemd naar de voornaam
 Laura in de gedichten van Francesco Petrarca
 een tropische storm, zie Atlantisch orkaanseizoen 2008
 Laura (steenkoolmijn), een particuliere steenkoolmijn bij Eygelshoven

Films 
 Laura (1944), een film noir uit 1944
 Laura (1979), een Franse film (ook 'Laura, les ombres de l'été)') uit 1979

Muziek 
 Laura (Jan Smit) (2005), een single van Jan Smit
 Laura (Lawrence Gowan), een single van Lawrence Gowan
 Laura (album van André Moss) (1976) album een van André Moss
Laura (single van André Moss) (1976) single een van André Moss
Laura Tesoro Belgische zangeres

Plaatsen 
 Laura (Indonesië), een onderdistrict in West-Soemba (Soemba, Oost-Nusa Tenggara, Indonesië)
 Laura (Queensland), een dorp in Queensland (Australië)
 Laura (Zuid-Australië), een dorp in Zuid-Australië (Australië)
 Laura (Zwitserland), een dorp in Graubünden (Zwitserland)
 Laura (Ohio), een dorp in Miami County (Ohio, Verenigde Staten)
 Laura (Kentucky), een dorpje in Martin County (Kentucky, Verenigde Staten)
 Laura (Ghana), een dorpje in Ghana
 Laura (Sao Tomé en Principe), een dorpje in Sao Tomé en Principe
 Laura (Camagüey), een dorpje in Camagüey (Cuba)
 Laura (Ciego de Avila), een dorpje in Ciego de Avila (Cuba)
 Laura (Las Tunas), een dorpje in Las Tunas (Cuba)
 Laura (Santiago de Cuba), een dorpje in Santiago de Cuba (Cuba)
 Laura (Grenada), een dorpje in Grenada
 Laura (Puerto Rico), een dorpje in Puerto Rico
 Laura (Nieuw-Zuid-Wales), een dorpje in Nieuw-Zuid-Wales (Australië)
 Laura (Filipijnen), een dorpje op Negros (Filipijnen)
 Laura (Pakistan), een dorpje in Beloetsjistan (Pakistan)
 Laura (Roemenië), een dorpje in Suceava (Roemenië)
 Laura (Illinois), een dorpje in Peoria County (Illinois, Verenigde Staten)
 Laura (Indiana), een dorpje in Jasper County (Indiana, Verenigde Staten)
 Laura (Missouri), een dorpje in Lewis County (Missouri, Verenigde Staten)
 Laura (Bolivia), een dorpje in La Paz (Bolivia)
 Laura, de Estische naam voor Lavry, een dorp in de Russische Federatie

Overig 
 LAURA (fietsvierdaagse),  een fietsvierdaagse vanuit Alphen aan den Rijn
 Laura en het geheim van de diamant, een computerspel van Playmobil, ook uitgebracht als Laura

Zie ook 
Lauria, doorverwijspagina